En el shogi, la Torre en Cuarta Columna () es una clase de aperturas de Torre Móvil en las que la torre se coloca inicialmente en la cuarta columna en el caso de las blancas o en la sexta columna si la juegan las negras. En la nomenclatura del shogi, las columnas se cuentan desde la derecha.

Nombre 
Existe cierta confusión respecto al nombre de Torre en Cuarta Columna (lo que también ocurre con aperturas de Torre en Tercera Columna), en tanto desde el punto de vista de las Negras la torre se mueve de hecho a la columna 6 y no a la 4. La lógica de esta nomenclatura tiene que ver con que, tradicionalmente, era común que las aperturas de torre móvil fueran jugadas exclusivamente por las Blancas, moviendo la Torre a su columna 6, correspondiente a la cuarta columna de las Negras. Si bien las aperturas de torre móvil también son usadas ocasionalmente por las Negras en la actualidad, la nomenclatura tradicional se ha mantenido.

Historia 
La partida de shogi más antigua de la que haya registro fue una de Torre Estática vs. Torre en Cuarta Columna de 1607. Sōkei Ōhashi I (negras) jugó una posición de Torre en Cuarta Columna Derecha (Torre Estática) contra la Torre en Cuarta Columna de Sansa Hon'inbō. Ōhashi ganó la partida.

Torre en Cuarta Columna vs. Torre Estática

Torre en Cuarta Columna Normal

La apertura comienza con la secuencia habitual de cuatro movimientos que caracteriza las partidas de Torre Estática vs. Torre Móvil, como se muestra en la primera posición del diagrama adyacente. (Véase: Torre Móvil Normal.)

Sistema Fujii 

El sistema Fujii es un conjunto de estrategias de Torre en Cuarta Columna que se emplean contra varias estrategias de Torre Estática (principalmente Mino Izquierdo y Anaguma de Torre Estática).

contra Ataque Rápido

Torre en Cuarta Columna Tateishi 
Una apertura de Torre en Cuarta Columna creada por el jugador aficionado Katsuki Tateishi, cuya creación le otorgó el prestigioso premio Kōzō Masuda en 2004.

Anaguma de Torre en Cuarta Columna

Plata en Cabeza de Rey 

Plata en Cabeza de Rey (玉頭銀) es una apertura de Torre en Cuarta Columna caracterizada por el movimiento de la plata izquierda a las casillas 56, 45 y luego a 34. Existen versiones tanto para ataques rápidos como para partidas lentas.

contra Peón de Vanguardia de la Cabeza del Rey 

Torre en Cuarta Columna contra Peón de vanguardia de la Cabeza del Rey de negras (玉頭位取りgyokutou kuraidori).

contra Retroceso de Alfil Iijima

Torre en Cuarta Columna con Intercambio de Alfiles 
La Torre en Cuarta Columna con Intercambio de Alfiles es una apertura de Torre en Cuarta Columna en la que la diagonal del alfil permanece abierta, lo que permite que ocurra un intercambio de alfiles temprano en la apertura.

Livornés Especial 

El Livornés Especial ( o, más comúnmente, la abreviatura レグスペ regusupe) es una apertura en la que se construye un castillo Anaguma mientras se defiende simultáneamente contra el Anaguma de un oponente. Es una variante de Torre en Cuarta Columna con Intercambio de Alfiles de Anaguma y también es famosa como una apertura para disuadir a las Negras de construir un Anaguma. Se dice que el nombre se originó en la semejanza de esta apertura con el comportamiento de un pollo Livornés (Leghorn) blanco que sigue atacando cuando está rodeado por un Anaguma.

El livornés especial consiste principalmente en encastillar al rey en Anaguma una vez que los alfiles han sido intercambiados en Torre en Cuarta Columna. Requiere que el oponente esté jugando Torre Estática y que se esté jugando con las blancas. Siguiendo el R-68 de las negras, las blancas optan por el intercambio de alfiles (Ax88), lo que lleva al Plx88 de las negras, reduciendo así las rutas de escape del rey de las negras e interfiriendo con la formación del castillo de las negras. Así pues, el Livornés Especial evita (o al menos ralentiza) el Anaguma de las Negras, mientras que las Blancas pueden dedicarse a construir su propio Anaguma sin problema.

Torre en Cuarta Columna en Doble Torre Móvil 
Las posiciones de Torre en cuarta Columna no se usan a menudo en partidas de Doble Torre Móvil en torneos profesionales. Cuando se usan, las posiciones a menudo transitan a posiciones de Torre Opuesta.

Véase también 

 Ataque Rápido dePlata Izquierda-5g
 Sistema Fujii
 Torre en Cuarta Columna Derecha vs. Torre en cuarta Columna
 Torre en Cuarta Columna con Intercambio de Alfiles
 Torre en Cuarta Columna Tateishi
 Torre Móvil

Notas

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Cómo defender en Shogi: Formación básica 3: Shikenbisha (en inglés)
 YouTube: Aperturas de Shogi de HIDETCHI (en inglés):
 Ataque Rápido Pl6g-5g (contra Defensa de Mino en Cuarta Columna)
 Plata Izquierda Pl-4f Estrategia #1
 Plata Izquierda Pl-4f Estrategia #2
 Plata Izquierda Pl-4f Estrategia #3
 Plata Izquierda Pl-4f Estrategia #4 (variante P*3f)
 Plata Izquierda Pl-4f Estrategia #5 (variante P*3g)
 Plata Izquierda Pl-4f Estrategia #6 (variante A-2b)
 Ataque Rápido P-4e #1
 Enfrentamiento Rápido P-4e #2
 Enfrentamiento Rápido P-4e #3
 Shogi Shack (en inglés):
 El primer ejemplo: Ibisya y Furibishya
 Torre Móvil en Cuarta Columna
 Jugando Torre en Cuarta Columna contra Torre en Cuarta Fila Derecha
 Shogi Opening (en inglés): Torre en 4.ª Columna vs. Ataque Semirápido Akutsu
 Yet Another Shogi Site: Conceptos básicos de Torre en cuarta Columna para Blancas

Shōgi